Stråtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stråtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (4,73 ha)
Stråtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (21,4 ha)
Stråtjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (9,7 ha)
Stråtjärn och Gunnarsbo, småort i Falu kommun, Dalarnas län, belägen vid Aspån omkring en kilometer norr om Aspeboda kyrka, 
Stråtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (7,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn